Ле-Понту́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 155 км на захід від Ренна, 75 км на північний схід від Кемпера.

Історія 

1 січня 2019 року Ле-Понту було приєднано до муніципалітету Плуїньо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 150,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Понту на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Фіністер